Войска́ радиацио́нной, хими́ческой и биологи́ческой защи́ты Вооружённых сил Росси́йской Федера́ции — специальные войска в Вооружённых силах Российской Федерации, предназначенные для защиты вооружённых сил от воздействия оружия массового поражения (ОМП) и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники.

Войска являются войсками двойного назначения, так как могут решать задачи как в военное, так и в мирное время. В вооружённых силах других стран аналогичные силы называются войсками ABC, химическими войсками, войсками защиты от ОМП и др..

Назначение 
Главным назначением Войск радиационной, химической и биологической защиты России является организация защиты войск и сил, населения и объектов тыла от радиационной, химической и биологической опасности как в мирное, так и в военное время и обеспечение имуществом радиационной, химической и биологической защиты. В настоящее время особую актуальность приобрели экологические проблемы. Экологические катастрофы в современном мире стали реальностью, а их последствия сравнимы с применением оружия массового поражения (ОМП).

Выполняемые задачи 
 обнаружение и засечка ядерных взрывов;
 проведение радиационной, химической и биологической разведки, проведения дозиметрического и химического контроля;
 оценка радиационной, химической и биологической обстановки после применения противником ОМП, разрушений (аварий) радиационно, химически, биологически опасных объектов;
 осуществление специальной обработки личного состава, вооружения, техники, обеззараживание участков местности и военных объектов, а также обеззараживание и обеспечение медицинской помощи пострадавшим;
 контроль за изменением степени зараженности местности радиоактивными продуктами;
 нанесение потерь противнику применением зажигательного оружия;
 аэрозольное противодействие высокоточному оружию и средствам разведки противника;
 осуществление аэрозольной (дымовой) маскировки войск и объектов;
 снабжение соединений и частей вооружением и средствами радиационной, химической и биологической защиты;
 ремонт вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты;
 оценка последствий и прогнозирование возможной радиационной, химической и биологической обстановки;
 ликвидации последствий аварий (разрушений) на радиационно, химически и биологически опасных объектах;
 обучение личного состава других родов войск и гражданского населения поведению в аварийных ситуациях, связанных с РХБ загрязнением, обучение обращению со средствами индивидуальной защиты.

Войска радиационной, химической и биологической защиты России состоят из соединений, частей и подразделений РХБЗ, имеют в своем составе части и подразделения засечки, радиационной и химической разведки, радиационной, химической и биологической защиты, аэрозольного противодействия, огнемётные, дегазации обмундирования и снаряжения, ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты, расчетно-аналитические станции.

История 

Химические войска впервые появились во время 1-й мировой войны, когда были применены отравляющие вещества и огнемёты. Они осуществляли газобаллонные атаки, газомётные обстрелы и огнеметания. К концу 1916 г. в Русской императорской армии (РИА) уже состояло 15 химических подразделений (имеются сведения о существовании в 1915—1918 гг., а именно:
 3-я отдельная химическая рота;
 4-я отдельная химическая рота;
 5-я отдельная химическая рота;
 6-я отдельная химическая рота;
 8-я отдельная химическая рота;
 9-я отдельная химическая рота;
 10-я отдельная химическая рота;
 12-я отдельная химическая рота;
 13-я отдельная химическая рота;
 31-я отдельная химическая рота;

В 1992 году химические войска в Вооружённых силах России переименованы в Войска радиационной, химической и биологической защиты.

В 2011 году был написан Марш радиационной, химической и биологической защиты Ириной и Натальей Нужиными на слова В. Петренкова. С 2011 года он исполняется на торжественных праздниках и годовщинах, посвященных Дню радиационной, химической и биологической защиты, как Гимн войск радиационной, химической и биологической защиты.

C октября 2017 года выходит ежеквартальный научно-практический журнал «Вестник войск РХБ защиты» (главный редактор — генерал-полковник в отставке С. В. Петров).

Пандемия коронавируса 

В марте 2020 года на помощь итальянским властям в борьбе с коронавирусной инфекцией Войсками РХБ была отправлена лаборатория, восемь машин спецобработки и 66 военнослужащих личного состава. С 22 марта по 7 мая специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов приблизительно в 100 населённых пунктах в области Ломбардия на севере Италии. Обработано 120 зданий и сооружений, более 1 млн 200 тыс. м² внутренних помещений и более 500 тыс. м² дорог с твёрдым покрытием.. 15 мая 2020 года завершилась длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Самолетом Ил-76 ВКС России на аэродром Чкаловский из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника сводного отряда российского военного ведомства, задействованного в обеспечении противоэпидемиологических мероприятий.

4 апреля 2020 года одиннадцать российских военных самолетов прилетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ил-76 доставили на аэродром «Батайница» в 20 км северо-западнее Белграда оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции, а также военных специалистов, включая военных медиков и специалистов-вирусологов войск РХБЗ.

Во второй половине апреля 2020 года российские и сербские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты приступили к совместным дезинфекционным мероприятиям в медучреждениях Белграда и Ниша. Российские химики проводили санитарную обработку внутренних помещений, а сербские коллеги обрабатывали прибольничные территории. 25 апреля президент Сербии Александар Вучич заявил, что хотел лично поблагодарить российских специалистов, которые на протяжении трёх недель в Сербии и 16 дней в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в тяжелейших условиях обработали сотни объектов, продезинфицировали сотни тысяч квадратных метров площадей. «Это делали военные специалисты РХБЗ, пока их врачи помогали нашим докторам, ехали в самые опасные регионы, включая Чуприю, Ниш, Нови-Пазар, где у нас были очаги [эпидемии]». 18 мая завершилась 44-дневная гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с последней группой военных прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский.

Во второй половине мая 2020 года, в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Расчеты мобильного подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию 22 социальных объектов поселка Еруда, в котором был зафиксирован высокий уровень эпидемиологической опасности. Военнослужащие выполнили санитарную обработку столовых, общежитий и спортивных сооружений общей площадью 35,5 тыс. м². Также военные провели специальную обработку прилегающих к объектам территорий и участков дорог. Всего в районе поселка Еруда силами мобильного отряда РХБЗ планируется продезинфицировать свыше 50 социальных и производственных объектов общей площадью около 80 тыс. м².

26 мая министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной, что специалисты института Минобороны России планируют до конца июля завершить клинические исследования образца вакцины от новой коронавирусной инфекции. Разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции ведет 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

29 мая главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков сообщил, что Минобороны РФ начало подготовку к проведению парада Победы в Москве, первая репетиция состоится 8 июня в Алабине, а первая тренировка в Москве пройдет 17 июня, в связи с чем в подготовке мест проживания, не только в Москве, но и во всех других городах, где пройдут военные парады, принимают участие и подразделения РХБЗ, проводя дезинфекцию предназначенных для перевозки к местам тренировок транспортных средств, жилых помещений. Спецобработку будут проходить парадные площадки и техника. При подготовке к параду в Москве обработке спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами подлежит более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тыс. м² внутренних помещений зданий, более 60 тыс. м² площадей и дорог, а также более 370 единиц автомобильной техники, задействованной в перевозке парадных расчетов.

В начале июля 2021 года военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота приступили к дезинфекции объектов Международного детского центра «Артек» в Республике Крым. Военнослужащие совершили марш из Ялты, где накануне завершили специальную обработку улиц и общественных мест после недавнего паводка. Дезинфекцию личный состав начал с подъездных путей, мест посадки и высадки из транспорта прибывающих в лагерь детей, а также мест общего пользования. К выполнению работ привлечены расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ. Кроме того, в целях предупреждения распространения вирусных инфекций с помощью специального аэрозольного комплекта КДА обработке были подвергнуты учебные классы, столовые, служебные помещения, лестничные марши, коридоры, спортивные залы и другие объекты. Специальным раствором были обработаны парты и раздевалки, игровые комнаты, места для отдыха и приема пищи детей. Работы по дезинфекции территории и помещений «Артека» начались сразу после завершения смены. Все используемые для специальной обработки растворы полностью безопасны для человека. К мероприятиям по дезинфекции привлечено более 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц техники  .

Обучение 

Специалистов начальствующего состава (начсостав) для химических войск РККА готовили:
 Калининское военно-химическое училище.
 Харьковские курсы усовершенствования начсостава химической службы.
 Дальневосточные курсы усовершенствования начсостава химической службы.
В настоящее время офицеров для подразделений и частей РХБЗ готовит Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко — государственное многоуровневое высшее военное образовательное учреждение, расположенное в Костроме.
В разное время офицеров готовили следующие высшие военные учебные заведения:

 Военная Краснознамённая Ордена Октябрьской Революции академия химической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко в Москве (позднее — Военный университет радиационной, химической и биологической защиты и имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко в Москве)
 Костромской филиал военного университета РХБ защиты, с 2006 года Костромское высшее военное командно-инженерное училище РХБ защиты (военный институт)
 Саратовский военный институт РХБ защиты (1932—2009 гг.)
 Тамбовское высшее военное командное Краснознамённое училище химической защиты (ТВВККУХЗ).
Все учебные заведения переведены на базу Костромского высшего военного командно-инженерного училища РХБ защиты (военного института), где сейчас расположена академия.

День войск РХБЗ 
Ежегодно 13 ноября в России отмечается профессиональный праздник химических войск — «День войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации», установленный указом Президента Российской Федерации В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».

Начальники 

Начальники войск РХБ защиты:
 генерал-полковник Петров С. В. — 1992—2001
 генерал-полковник Холстов В. И. — 2001—2003
 генерал-полковник Филиппов В. И. — 2003—2008
 генерал-майор Старков Е. Г. — 2008—2012
 генерал-лейтенант Черкасов Э. А. — 2012—2017
 генерал-лейтенант Кириллов И. А. — с апреля 2017 г.

Формирования 

 1-я мобильная бригада радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 71432 (г. Шиханы-2, Саратовская область)
 16-я отдельная Хинганская бригада радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 07059 (г. Лесозаводск)
 27-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 11262 (г. Курск)
 28-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 65363 (г. Камышин)
 29-я отдельная бригада радиационной, химической и биологической защиты имени Героя Советского Союза генерал-полковника В. К. Пикалова, в/ч 34081 (г. Екатеринбург).
 2-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 18664 (г. Самара)
 4-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 86862 (г. Севастополь)
 6-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 12086 (с. Сапёрное)
 9-й ордена Красной Зведы полк радиационной, химической и биологической защиты (чрезвычайного реагирования), в/ч 29753 (г. Шиханы 2)
 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 55121 (с. Топчиха)
 19-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 56313 (п. Горный)
 20-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 12102 (пгт Центральный)
 25-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 58079 (г. Лесозаводск)
 26-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 62563 (п. Онохой-2)
 35-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 59792 (г. Белогорск)
 39-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 16390 (п. Октябрьский)
 40-й полк радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 16383 (ст. Троицкая)
 70-й отдельный огнемётный батальон, в/ч 41474 (п. Раздольное)
 282-й учебный центр войск радиационной, химической и биологической защиты, в/ч 19889 (д. Большое Буньково)
 База хранения войск радиационной, химической и биологической защиты в/ч 42733 (г. Хабаровск)
 База хранения войск радиационной, химической и биологической защиты в/ч 42737 (п. Лесной Городок)
 27-й Научный центр Министерства обороны Российской Федерации (Москва)
 ФГБУ «48 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны РФ

Вооружение и военная техника

См. также 
 День войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации (13 ноября)
 Войска радиационной, химической и биологической защиты

Примечания

Литература 
 Военный энциклопедический словарь. — М.: Воениздат, 1984. — 863 с.
 Военный энциклопедический словарь. — М.: Воениздат, 1984. — С. 508 — Огнемёт; с. 794 — Химическая служба, Химические войска;
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Громов С. А., Златина А. А. От службы противогазовой обороны до войск радиационной, химической и биологической защиты. Войска РХБЗ: прошлое и настоящее. // Военно-исторический журнал. — 2018. — № 9. — С.33—38.
 Войскам Радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации 100 лет (1918—2018 гг.) // Вестник войск РХБ защиты. — 2018. — Т. 2. — № 4. — С. 3-6.
 Ваганов А. Военные вирусологи: Налицо не просто пандемия SARS-CoV-2, а кризис современной эпидемиологии // Независимая газета. Приложение «НГ-Наука». 07.05.2020.

Ссылки 
 
 
 Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации (Войска РХБЗ ВС РФ). Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации // structure.mil.ru
 Химические войска — войска РХБ защиты. Архивная копия страницы с сайта «himvoiska.narod.ru» // web.archive.org (архивировано 22 мая 2010 года)
 
 ВИДЕО. 13 ноября — «День войск РХБЗ ВС России». // youtube.com (пользователь — «Минобороны России»; опубликовано 12 ноября 2017 года)
 До 1941 г. 1938—1941. Автобронетанковые войска в 1938—1941 гг. 2-я моторизованная дивизия. — Сайт «Механизированные корпуса РККА» // mechcorps.rkka.ru
 До 1941 г. 1938—1941. Автобронетанковые войска в 1938—1941 гг. 31-я химическая танковая бригада.— Сайт «Механизированные корпуса РККА» // mechcorps.rkka.ru
 До 1941 г. 1938—1941. Автобронетанковые войска в 1938—1941 гг. 25-я бронетанковая бригада, с 1938 г. 33-я химическая танковая бригада. — Сайт «Механизированные корпуса РККА» // mechcorps.rkka.ru
 До 1941 г. 1938—1941. Автобронетанковые войска в 1938—1941 гг. 1-я моторизованная дивизия.— Сайт «Механизированные корпуса РККА» // mechcorps.rkka.ru
 До 1941 г. 1938—1941. Автобронетанковые войска в 1938—1941 гг. 30-я химическая танковая бригада.— Сайт «Механизированные корпуса РККА» // mechcorps.rkka.ru

Специальные войска Российской Федерации
Сухопутные войска Российской Федерации
Войска радиационной, химической и биологической защиты
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании